Ruta 35 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 35
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 35 (Bolivien)
 eine seit 2015 ausgestrahlte spanischsprachige Telenovela der US-amerikanisch-venezolanischen Produktionsfirma Venevisión International Productions